Elton Flatley – rugbista a 15 australiano
 Michael Flatley – ballerino statunitense